Isola Stewart (o Rakiura, in lingua māori), terza isola per estensione della Nuova Zelanda
Isola Stewart (India), isola indiana delle Andamane e Nicobare
Isola Stewart, chiamata anche Sikaiana, atollo delle Isole Salomone
Isola Steward (Groenlandia), isola della Terra di Re Cristiano IX in Groenlandia.